|}

Die Schmalspurbahn in der Jerma-Schlucht (bulgarisch Теснолинейката По Река Ерма) war eine von 1927 bis 1965 betriebene Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 600 mm in Serbien unweit der bulgarischen Grenze.

Geschichte 
In der Schlucht des Flusses Jerma wurde von 1922 bis 1927 in einem Projekt des Pirot-Ingenieurs Djordje Zlatkovic eine Schmalspurbahn für den Bedarf des Steinkohlebergwerks Jerma gebaut. Die Schmalspurbahn wurde nicht nur für die Bedürfnisse des Bergwerks, sondern auch zweimal täglich für den Personen- und Güterverkehr der Bevölkerung von Derekula (Дерекула) genutzt.

Streckenverlauf 
Die Haltestellen waren: Rakita, Zvocni, Zvonačka Banja, Trnski Odorovci, Kloster Poganovo, Vlasi, Durjina, Sukovo und Belo Pole mit Übergang zur Staatsbahn. Besonders wichtig war der Halt in dem Dorf Rakita, wo sich die Verwaltung des Bergwerks befand.

Betrieb 
Die Lokomotive des Zuges Kiro (Киро oder Цира) war als Die Teekanne (Чайникът) bekannt und wurde von dem bekannten Meister Gyura aus dem Dorf Komye (Дерекула майстор Гюра от село Комйе) gefahren. Die Schaffner waren der nicht weniger bekannte Kola aus Sukovo (Кола от Суково) und Sima aus Belo Polje (Сима от Бело полье).

Das Bergwerk wurde 1965 geschlossen und mit ihm die Schmalspurbahn.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien